Kebagusan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebagusan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kebagusan, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar